James Martin (1933-2013), informatico inglese
 James Martin (n. 1968), cestista statunitense
 James Martin (n. 1960), gesuita statunitense